Die Saison 2017 der Volleyball-Weltliga war die 28. Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 2. Juni und endete am 8. Juli. Wie im Vorjahr nahmen 36 Mannschaften teil.

Modus 
Die Mannschaften spielten in drei Divisionen, wobei es zu Auf- und Abstieg kam. Jede Division hatte zwei Phasen – Vorrunde und Final Six (Division I) oder Final Four (Divisionen II und III).

In der Vorrunde traten alle Mannschaften an. In den ersten drei Wochen (bei Division III zwei) fanden jeweils zwei (bei Division I drei) Turniere mit vier Mannschaften parallel statt. Die besten fünf bzw. drei Mannschaften der Gesamtwertung qualifizierten sich neben den Gastgebern für die Finalrunde. In der Finalrunde spielten die Mannschaften „jeder gegen jeden“.

Die Anzahl der Siege war entscheidend für die Platzierung nach den Gruppenspielen. Bei einem 3:0 oder 3:1 gab es drei Punkte für den Gewinner und keinen für den Verlierer. Bei einem 3:2 erhielt der Sieger zwei Punkte, der Gegner einen Punkt. Falls zwei oder mehrere Mannschaften die gleiche Anzahl von Siegen hatten, wurde die Reihenfolge in der Tabelle nach folgenden Kriterien festgelegt: Zunächst entschied die Anzahl der Punkte, bei Gleichheit der Quotient der Sätze und zum Schluss der Quotient der Ballpunkte.

Division I

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 4. bis 8. Juli in Curitiba (Brasilien) ausgetragen.

Einzelauszeichnungen 
Nach der Finalrunde erhielten einige Spieler individuelle Auszeichnungen. Dabei wurden die Auszeichnungen für Außenangreifer und Mittelblocker doppelt vergeben. Der Turniersieger Frankreich stellte mit drei geehrten Spielern die Mehrheit, während der unterlegene Finalist Brasilien und die drittplatzierten Kanadier jeweils zweimal vertreten waren.

Division II

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde am 24. und 25. Juni in Gold Coast (Australien) ausgetragen.

Division III

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde am 17. und 18. Juni in León (Mexiko) ausgetragen.

Weblinks 

 Informationen der FIVB (englisch)

2017
Weltliga
Sportsaison 2017